Die Saison 1993/94 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die achtzehnte Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der TSV Bayer 04 Leverkusen. Absteiger in die Regionalliga waren der SC Langenhorn, der USC Braunschweig, der VC Marl und der TV Fischbek. Rupenhorn Berlin zog sich zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 VC Olympia Berlin
 Post TSC Berlin
 SG Rupenhorn Berlin
 USC Braunschweig
 TvdB Bremen
 SCU Emlichheim
 TV Fischbek
 1. VC Hamburg
 TV Hörde
 SC Langenhorn
 TSV Bayer 04 Leverkusen
 VC Marl
 USC Münster II

Absteiger aus der 1. Bundesliga waren die SG Rupenhorn Berlin und der TSV Bayer 04 Leverkusen. Aus der Regionalliga West stieg der USC Münster II auf. Ein Sonderspielrecht hatte der neugegründete VC Olympia Berlin.

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde DJK Karbach. Absteiger in die Regionalliga bzw. Rückzügler waren der TV Fechingen, der SC Leipzig, die TG Rüsselsheim und der ASV Dachau.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:
 ASV Dachau
 TV Dingolfing
 TuS Braugold Erfurt
 Ettlinger SV
 TV Fechingen
 DJK Karbach
 SC Leipzig
 TV Metternich
 TG 1862 Rüsselsheim
 TSV Schmiden
 SV Sinsheim
 1. VC Wiesbaden

Absteiger aus der 1. Bundesliga gab es keine. Aufsteiger aus der Regionalliga waren der ASV Dachau (Südost), der SV Sinsheim (Süd) und der TuS Braugold Erfurt (Ost).

Tabelle

Literatur 
 Deutsche Volleyball-Zeitschrift

1993 94
Volleyballsaison 1993/94